Stuifbrand (tarwe)
 Stuifbrand (gerst)